Le village de Baillestavy possède deux églises dédiées à saint André :

L'ancienne église Saint-André de Baillestavy, église romane ();
La nouvelle église Saint-André de Baillestavy, qui date du .